Соммке́з () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 130 км на південний схід від Парижа, 150 км на північний захід від Діжона, 26 км на захід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 165 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 342,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Соммкез на сайті французького Національного інституту географії
 Соммкез на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Соммкез на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Соммкез на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Соммкез на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна